11. etape af Giro d'Italia 2018 gik fra Assisi til Osimo 16. maj 2018. 

Simon Yates vandt etapen og øgede føringen i klassementet.

Etaperesultater

Samlet

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

11